Il singolare maschile  del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Agustín Calleri 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 James Blake (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (Campione)
 Marcos Baghdatis (terzo turno)
 Jarkko Nieminen (terzo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (terzo turno)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Olivier Rochus (quarti di finale)

 Gaël Monfils (terzo turno)
 Agustín Calleri (finale)
 Assente
 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
 Xavier Malisse (semifinali)
 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Paradorn Srichaphan (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2006